FIS (Fahrer Information System) – komputer pokładowy stosowany w samochodach grupy VAG, montowany jako wyposażenie dodatkowe.

Dostarcza kierowcy informacji takich jak:
 Niedomknięte drzwi – kierowcy, pasażerów bądź pokrywy tylnej – w niektórych wersjach pokazywane tylko niezamknięte drzwi kierowcy
 Czas jazdy
 Spalanie chwilowe
 Spalanie średnie
 Prędkość średnia
 Temperatura na zewnątrz pojazdu
 Ile kilometrów można przejechać do następnego tankowania
 Komunikaty RDS i częstotliwość aktualnie wybranej stacji radiowej (tylko w pojazdach z fabrycznym radiem)
 Komunikaty z nawigacji (tylko w pojazdach z fabrycznym radiem)

Oprócz tego, FIS wyświetla symbole informujące o usterce. Wyróżniamy dwa priorytety tych symboli:

 Priorytet pierwszy, oznaczający poważną usterkę, która zwykle uniemożliwia dalszą jazdę, symbole usterek pierwszego priorytetu mają kolor czerwony.
 Priorytet drugi, który oznacza ostrzeżenie (np. o małej ilości płynu do spryskiwania szyb, lub o prawie zużytych klockach hamulcowych), symbole tego priorytetu mają kolor żółty.

Rozróżniane są dwa rodzaje komputerów FIS: 1/2 FIS oraz FULL FIS. W uboższych wersjach można spotkać się również z komputerem typu MFA.

Przyciski sterowania FIS-em bądź MFA znajdują się w manetce sterującej pracą wycieraczek, z boku tej manetki są przyciski wyboru funkcji, a od dołu znajduje się przycisk Reset służący do kasowania poszczególnych danych. Dwukolorowy wyświetlacz FIS znajduje się w zestawie wskaźników, umieszczony jest między obrotomierzem a prędkościomierzem.

Elementy budowy pojazdów